Marou – upadły anioł, demon, przed upadkiem należał do Cherubów. W procesie Urbaina Grandiera został wymieniony, jako jeden z sześciu demonów, które opętały Elizabeth Blanchard.

Bibliografia 
 

Upadłe anioły